Влади́мир Пирого́в:
 Пирогов, Владимир Васильевич (1918—2001) — Герой Советского Союза.
 Пирогов, Владимир Витальевич (1932—2010) — советский, латвийский и российский учёный в области кибернетики.